L'édition masculine 2020 du tournoi de tennis de Rome se déroule exceptionnellement à cause de la pandémie de Covid-19 du 14 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, de l'Américain John Isner, de l'Autrichien Dominic Thiem, de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut, du Français Richard Gasquet et du Russe Daniil Medvedev.

Pendant le tournoi 
Alors qu'il n'avait encore jamais remporté de match sur le circuit ATP, le qualifié Lorenzo Musetti bat Stanislas Wawrinka et Kei Nishikori pour se qualifier pour les huitièmes de finale, où il est battu par le qualifié Dominik Köpfer qui n'avait remporté aucun match sur terre battue sur le circuit ATP avant ce tournoi.

Le tenant du titre et nonuple vainqueur du tournoi, Rafael Nadal, est éliminé en quarts de finale en deux sets par l'Argentin Diego Schwartzman.

En battant le Norvégien Casper Ruud qui jouait sa première demi-finale en Masters 1000, Novak Djokovic atteint sa  finale à Rome et sa  finale en Masters 1000, améliorant le record qu'il co-détenait avec Rafael Nadal.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte le tournoi en simple en battant en finale Diego Schwartzman. Il s'agit de son  titre ATP en simple et de son  titre en Masters 1000, améliorant le record de titres en Masters 1000 qu'il co-détenait avec Rafael Nadal.

En double, Marcel Granollers et Horacio Zeballos remportent le tournoi en battant en finale Jérémy Chardy et Fabrice Martin. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours 

Note : en raison de la pause du circuit ATP causée par la pandémie de Covid-19, les joueurs ne perdent pas de points en cas de moins bon résultat qu'en 2019.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2020 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2020) : tournoi féminin
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2020
Sport en Italie en 2020
Rome
Tennis en septembre 2020